

Cinema 
Il rifugio – film del 1918 diretto da Giulio Antamoro
Il rifugio (Hide-Out) – film del 1934 diretto da W. S. Van Dyke
Haven - Il rifugio (Haven) – film TV del 2001 diretto da John Gray
Il rifugio (Le refuge) – film del 2009 diretto da François Ozon
Il rifugio – documentario del 2011 diretto da Francesco Cannito, Luca Cusani, Lemnaouer Ahmine

Letteratura 
 Il rifugio o Poirot e la salma (The Hollow) – romanzo di Agatha Christie del 1946
Il rifugio (The Shack) – romanzo del 2007 di William P. Young

Teatro 

Il rifugio (The Hollow) – opera teatrale di Agatha Christie del 1951

Televisione 
 Il rifugio (The Shelter) – episodio della terza stagione di Ai confini della realtà
 Il rifugio – episodio della terza stagione di Giudice Amy
 Il rifugio (The Shelter) – episodio della settima stagione di Malcolm
 Il rifugio (Sanctuary) – episodio della terza stagione di Pianeta Terra - Cronaca di un'invasione